Leclerc o Le Clerc puede estar referido a:

Personas (apellido Leclerc) 
 Arthur Leclerc (2000-), piloto de carreras monegasco.
 Charles Leclerc (1997-), piloto de carreras monegasco.
 Philippe Leclerc de Hauteclocque (1902-1947), destacado militar francés de la Segunda Guerra Mundial.
 Georges-Louis Leclerc de Buffon (1707-1788), naturalista y botánico francés del .
 Jean Théophile Victor Leclerc (1771-1796), líder radical de la Revolución francesa.

Personas (apellido Le Clerc) 
 François Le Clerc, corsario protestante francés del , originario de Normandía.
 Guillaume le Clerc de Normandía, escritor anglo-normando instalado en Inglaterra en el .
 Jean Le Clerc (1587-1633), pintor barroco perteneciente a la escuela de Lorena.
 María Teresa de Jesús Le Clerc (1576-1622), religiosa francesa, beatificada por Pío XII el 4 de mayo de 1947.
 Michel Le Clerc (1622-1691), abogado y autor dramático francés.
 Roland Le Clerc (1963-), ex ciclista profesional francés.

Miscelánea 
 AMX-56 Leclerc, carro de combate de manufactura francesa.
 E.Leclerc, cadena de hipermercados de origen francés.